New age reggae är en musikstil som är reggae blandat med hiphop. Damian Marley, son till Bob Marley, började med detta.

Till exempel på New age reggae-låtar är: Welcome To Jamrock och Road To Zion (Båda låtarna gjorda av Damian Marley).

Reggae
Hiphop
Musikgenrer